В парному розряді жіночого тенісного турніру Nichirei International Open 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Мері Джо Фернандес і Робін Вайт виграли титул, у фіналі перемігши пару Джиджі Фернандес і Мартіна Навратілова 4–6, 6–3, 7–6

Сіяні пари 

 Джиджі Фернандес /  Мартіна Навратілова (фінал)
 Мері Джо Фернандес /  Робін Вайт (фінал)

 Бренда Шульц /  Моніка Селеш (чвертьфінал)
 Кеммі Макгрегор /  Джулі Річардсон (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Nichirei International Championships